

Географічні об'єкти

Південний — один з п'яти регіонів країни.

Південний — півострів на острові Сулавесі.

Південний — один з островів країни.

Південний — військовий округ.
 Південний — мікрорайон міста Сарапул в Удмуртії (Росія).
 Південний — федеральний округ.

Південний — автовокзал у центрі міста Донецьк.
 Південний — автомобільний міст через річку Дніпро у однойменному місті, що поєднує житлові масиви Придніпровський і Перемога.
 Південний — вантовий міст через річку Дніпро у Києві.
 Південний — житловий масив міста Запоріжжя.
 Південний — залізничний вокзал станції Київ-Пасажирський.
 Південний — зупинний пункт Південної залізниці на лінії Харків — Мерефа.
 Південний — залізничний колійний пост Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці у місті Коростені.
 Південний — машинобудівний завод у місті Дніпро.
 Південний — мікрорайон міста Олександрія.
 Південний — морський торговельний порт в місті Южне.
 «Південний» — торговельно-відпочинковий комплекс на півдні Львова.
 Південний — житловий масив в Одесі.
 Південний вокзал — станція Холодногірсько-Заводської лінії Харківського метрополітену.
 Південний — інша назва головного залізничного вокзала у місті Харкові.

Інше 
 «Південний» — український комерційний акціонерний банк, створений у 1993 році.
 «Південний Схід» — об'єднане стратегічне головнокомандування Вермахту на Балканському театрі дій.

Див. також 
 Південне (значення)
 Південний Аламушук
 Південний Буг
 Південний ВТТ
 Південний Глостершир
 Південний Дарфур
 Південний Дублін
 Південний Ершир
 Південний Ємен
 Південний Йоркшир
 Південний Кавказ
 Південний Калімантан
 Південний Кенсінгтон
 Південний Китай
 Південний Комбо
 Південний Кордофан
 Південний Ліван
 Південний Матабелеленд
 Південний мікрорайон
 Південний міст
 Південний округ
 Південний Парк
 Південний полюс
 Південний район
 Південний Синай
 Південний Сіккім
 Південний Судан
 Південний Тіпперері
 Південний Трикутник
 Південний Урал
 Південний фронт
 Південний Хорасан